Ревияхихедо може да се отнася до:
 Ревияхихедо (архипелаг) – мексикански островен архипелаг в Тихия океан
 Ревияхихедо (остров) – остров от архипелага Александър
 Ревияхихедо (проток) – проток през архипелага Александър